Kompaktni fotoaparati se delijo na dve vrsti:

 analogne ali navadne in na
 digitalne kompaktne fotoaparate.